Мостове — податок за проїзд через міст.

Мостове — село, Сарапульський район, Удмуртія

Мостове — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Мостове — село, Житомирська область, Бердичівський район
 Мостове — село, Запорізька область, Токмацький район
 Мостове — село, Кіровоградська область, Новомиргородський район
 Мостове — село, Миколаївська область, Братський район
 Мостове — село, Миколаївська область, Доманівський район
 Мостове — село, Харківська область, Шевченківський район

 Мостове — колишнє селище Веселинівського району Миколаївської області, виключено з облікових даних 29 березня 2013 року

Примітки

Посилання